Piac mint közgazdasági fogalom
 Piac mint a fizikai árukereskedelem egyik színhelye

 A piac Mihályfy Sándor 1983-as tévéfilmje